In 1975 werd de negentiende editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa Brasil. De competitie werd gespeeld van 20 augustus tot 14 december. Internacional werd landskampioen.

Format
Er namen 42 teams deel aan het kampioenschap. In de eerste fase werden de clubs verdeeld over twee groepen van elf teams en twee van tien teams. De teams uit groep A speelden niet tegen elkaar, maar speelden tegen de teams uit groep B, hetzelfde gold voor groepen C en D. Indien er met meer dan twee goals verschil gewonnen werd kreeg de winnaar drie punten in plaats van twee.

In de tweede fase werden de teams verdeeld over zes groepen. Groep 1 en 2 bestond uit tien clubs, de top vijf van elke groep uit de eerste fase. Ook nu speelden de teams uit groep 1 niet tegen elkaar, maar tegen de teams van groep 2. De zes beste teams van elke groep kwalificeerden zich voor de derde fase. Van groep 3 tot 6 speelden de teams die niet gekwalificeerd waren voor groep 1 en 2. De clubs speelden niet tegen clubs uit de andere groep, maar tegen elkaar, de winnaar van de groep stootte nog door naar de derde fase. 

In de derde fase werden de zestien clubs verdeeld over twee groepen van acht, die tegen elkaar speelden. De top twee kwalificeerde zich voor de knock-outfase, die de uiteindelijke kampioen bepaalde.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Derde fase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A